Medium Aevum oder Medium Ævum (lat. ‚medium aevum‘, ‚mittleres Zeitalter‘) steht für:

 das Mittelalter 
 Medium Ævum, eine Zeitschrift der Society of the Study of Medieval Languages and Literature aus Oxford 
 Medium Aevum (Gesellschaft), eine niederländische Gesellschaft für mittelalterliche Philosophie 
 Medium Aevum. Philologische Studien, eine Reihe im Wilhelm Fink Verlag, München